Trese oder Tresekammer (von Altgriechisch thesaurus ‚Schatz‘ bzw. Latein tresecamere oder Althochdeutsch treserye ‚Schatzkammer‘) ist eine alte Bezeichnung für einen sicheren Aufbewahrungsort (Schatzkammer) von Urkunden oder Wertsachen einer Stadt oder einer Kirche (hier entspricht die Trese heutzutage meist der Sakristei).

Siehe z. B.:
 Tresekammer (Bremen)
 Tresekammer (Lübeck)

Typ von Innenräumen